Pineda — gênero botânico
 19497 Pineda — asteroide

Município da Espanha 
 Pineda de Mar — na província de Barcelona, Catalunha
 Pineda de la Sierra — na província de Burgos, Castela e Leão
 Pineda Trasmonte — na província de Burgos, Castela e Leão
 Pineda de Gigüela — na província de Cuenca, Castela-Mancha

Desambiguações de topônimos